Pris har flere betydninger:

Pris (latin pretium 'pris, værdi')

 Pris - den betaling, typisk opgjort i penge, man skal erlægge til gengæld for at erhverve sig en vare eller tjeneste
 pris præmie
 pris i betydning prise, sætte pris på, værdsætte
 pris en pris snus (etymologisk forskelligt fra de foregående)
 Prise-penge er et beløb som udbetales til besætningen på et skib
 Priseret – en retsinstans, der dømmer prisesager (prisedomstol)
 Priscus – græsk sofist og historiker

Se også 

 Prisreguleringskommissionen